Alguazas är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Murcia och regionen Murcia, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Alguazas ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Alguazas är huvudsakligen platt, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Sierra de Ricote,  meter över havet,  km nordväst om Alguazas. Runt Alguazas är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Murcia,  km sydost om Alguazas. Trakten runt Alguazas består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i regionen Murcia